Мигель Анхель Рубиано Чавес (, род.  в Боготе, Колумбия) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик. Победитель этапа Джиро д’Италия 2012 года.

Победы

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 

Велогонщики Колумбии